Департамент Ледесма  () — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.

Территория — 3249 км². По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 81 790 человек против 75 716 человек в 2001 году, что составило рост на 8,0%. Плотность населения — 25,17 чел./км².

Административный центр — Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Жужуй.

Департамент граничит:
 на севере — с провинцией Сальта и департаментом Валье-Гранде
 на востоке — с департаментом Санта-Барбара
 на юге — с департаментом Сан-Педро
 на юго-западе — с департаментом Доктор-Мануэль-Бельграно
 на западе — с департаментом Тумбайя
 на северо-западе — с департаментом Тилькара

Административное деление
Департамент включает 5 муниципалитетов

Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин
Юто
Калилегуа
Каймансито
Фрайле-Пинтадо

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Жужуй